Juan de Dinamarca (en danés, Hans af Danmark; Haderslev, 9 de julio de 1583-Moscú, 28 de octubre de 1602) fue el hijo menor del rey Federico II de Dinamarca y de Sofía de Mecklemburgo-Güstrow.

Se comprometió en matrimonio con Ksenia Godunova de Rusia, hija del monarca ruso Borís Godunov. Partió hacia Rusia en 1602, pero murió antes de que el matrimonio se realizara.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos

Príncipes de Dinamarca del siglo XVI (casa de Oldemburgo)
Príncipes de Dinamarca del siglo XVII  (casa de Oldemburgo)
Fallecidos en Moscú